Крю́ков () — російське прізвище. Відомі носії:

 Крюков Артем Анатолійович (1982) — російський хокеїст.
 Крюков Борис Іванович — живописець, графік, мозаїст, театральний декоратор.
 Крюков Віктор Васильович (1961) — український політик, міський голова міста Знам'янки.
 Крюков Володимир Миколайович (1925) — радянський академічний веслувальник, срібний призер Олімпійських ігор.
 Крюков Костянтин Віталійович (1985) — російський кіноактор, продюсер, ювелір, художник.
 Крюков Микита Валерійович (1985) — російський лижник.
 Крюков Микита Олексійович (1991) — український футболіст, воротар. Виступає за маріупольський «Іллічівець» в прем'єр-лізі України.
 Крюков Микола Васильович (1902—1974) — український графік.
 Крюков Микола Миколайович (1915—1993) — радянський актор театру і кіно. Заслужений артист РРФСР (1991).
 Крюков Микола Миколайович (1908—1961) — російський композитор.
 Крюков Микола Олександрович (1800 — 30 травня 1854) — декабрист, поручик квартирмейстерської частини. Брат Крюкова Олександра Олександровича.
 Крюков Олександр Вікторович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Крюков Олександр Олександрович (14 січня 1793 — 3 серпня 1866) — декабрист, поручик лейб-гвардії Кавалергардського полку, ад'ютант графа Вітгенштейна. Брат декабриста Крюкова Миколи Олександровича.
 Крюков Олексій Олексійович ( 1944) — український художник.
 Крюков Петро Макарович (21 червня 1964 — 19 серпня 1984) — радянський військовик, кавалер ордена Червоної зірки.

Крюкова 
 Крюкова Євгенія Владиславівна ( 1971) — російська акторка театру і кіно. Заслужена артистка Росії (2005).
 Крюкова Ніла Валеріївна ( 1943) — українська акторка. Народна артистка України (1985). Лауреат Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1989).

Див. також 
 Крюків (значення)

Російські прізвища